Thanh Hóa bezeichnet:

 Thanh Hóa (Provinz), eine vietnamesische Provinz
 Thanh Hóa (Stadt), die Hauptstadt dieser Provinz
 Bistum Thanh Hóa, katholisches Bistum in Vietnam